Polumenta ist der Familienname folgender Personen:

 Dado Polumenta (* 1982), montenegrinischer Singer-Songwriter
 Šako Polumenta (* 1968), montenegrinischer Sänger